Мисс США 1959 () — 8-й конкурс красоты Мисс США прошедший 22 июля 1959 года, в Long Beach Municipal Auditorium, Лонг-Бич, Калифорния. Победительницей конкурса стала Терри Хантингтон из штата Калифорния.

Результаты

Штаты-участницы 

  — Пэт Салливан
  — Анна Леканоф
  — Патрисия Варга
  — Донна Нидхэм
  — Терри Хантингдон
  — Дайан Гарднер
  — Джейн Бургхардт
  — Линда Хьюмс
  — Ширли Хоббс
  — Нанита Грин
  — Дороти Тейлор
  — Пэт Шерберн
  — Арлин Кей
  — Анита Уоткинс
  — Кей Нильсен
  — Шерри Уоткинс
  — Мэри ЛоБьянко
  — Кэролайн Комант
  — Дайан Уайт
  — Беатрис Дюпри
  — Сьюзан Вестергард
  — Мюриэль Фэрбенкс
  — Барбара Стелл

  — Бар-Бет Смит
  — Присцилла Экрич
  — Джой Блейн
  — Нэнси Грей
  — Джеральдин Биндер
  — Кэрол Джонс
  — Арлин Несбитт
  — Пегги Браун
  — Патрисия МакГинли
  — Мари ди Карло
  — Сондра Осборн
  — Рода Качико
  — Глория Райдер
  — Мэри Пауэлл
  — Джанин Стрэттон
  — Марсия Даниэль
  — Карелджин Дуглас
  — Мелани Кэнфилд
  — Сандра Лакер
  — Пэт Пойндекстер
  — Лия Робинсон
  — Вильда Эстеп
  — Charlene Krause

См. также 
 Мисс Мира 1959
 Мисс Вселенная 1959

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

Лонг-Бич
1959
События 22 июля
Июль 1959 года
1959 год в Калифорнии